Feistritz kan syfta på:

Geografi

Nordmakedonien 

 Bistrica (ort i Makedonien, lat 40,98, long 21,37),

Österrike 

 Feistritz ob Bleiburg (kommunhuvudort), Kärnten, Politischer Bezirk Völkermarkt, 
 Feistritz an der Gail (kommunhuvudort), Kärnten, Politischer Bezirk Villach Land, 
 Feistritz am Wechsel (kommunhuvudort), Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen, 
 Feistritz (vattendrag i Österrike, Niederösterreich), 
 Feistritz (vattendrag i Österrike, lat 47,02, long 16,13), 
 Deutschfeistritz – en kommun i Österrike 
 Feistritz bei Anger – en kommun i förbundslandet Steiermark
 Feistritz bei Knittelfeld – en kommun i förbundslandet Steiermark
 Feistritz am Wechsel, Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen, 
 Feistritz im Rosental – en kommun i förbundslandet Kärnten
 Feistritz ob Bleiburg, Kärnten, Politischer Bezirk Völkermarkt, 
 Feistritz an der Drau – en by i kommunen Paternion, i Kärnten
 Feistritz (flod)